Cassilândia (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Mato Grosso do Sul
 Cassilândia (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Mato Grosso do Sul